Парламентські вибори відбулись у Чорногорії 16 жовтня 2016 року. Громадяни обирали 81 депутата Скупщини Чорногорії.

Результати

Місця 

Вибори в Чорногорії
Події 16 жовтня
Жовтень 2016
Вибори 2016